Kazuro Watanabe , född 1 maj 1955 i Kushiro på Hokkaido, är en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom under namnet K. Watanabe och som upptäckare av 671 asteroider.

Asteroiden 4155 Watanabe är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av K Watanabe

Referenser 

Födda 1955
Män
WP:Projekt Japan
Personer från Kushiro
Japanska astronomer under 1900-talet
Japanska astronomer under 2000-talet